David Martin Young jr. (n. 1981) – cestista statunitense.
 David "Dai" Young (n. 1969) –  ex rugbista e allenatore di rugby gallese.
 David John Young (n. 1958) – scrittore britannico.
 David Young Cameron (1865-1945) – pittore e incisore scozzese.
 David Young (n. 1968) – politico statunitense.